Charente (departement)
 Charente (rivier)